Avram Iancu (advocaat), een Roemeense advocaat bekend om zijn deelname aan de Transsilvaanse revolutie van 1848-1849

Roemenië 
 Avram Iancu (Alba), een plaats in het district Alba
 Avram Iancu (Bihor), een plaats in het district Bihor
 Avram Iancu (Botoșani), een plaats in het district Botoșani
 Avram Iancu (Cermei), een plaats in de gemeente Cermei, Arad
 Avram Iancu (Vârfurile), een plaats in de gemeente Vârfurile, Arad